Yuri Kuznetsov puede hacer referencia a:
 Yuri Kuznetsov: (1941-2003), poeta ruso;
 Yuri Kuznetsov: (1946-), actor ruso;
 Yuri Kuznetsov: (1931-2016), futbolista azerí;
 Yuri Kuznetsov: (1958-), futbolista ruso;
 Yuri Kuznetsov: (1974-), futbolista ruso; o
 Yuri Kuznetsov: (1987-), futbolista ruso;